La nécropole de Coizard-Joches, ou du Razet, est un ensemble d'hypogées datant de la fin du Néolithique, situées à Coizard-Joches, dans la Marne, en France.

Historique 
Le site a été découvert en 1872. Il est fouillé entre 1875 et 1880 par le baron Joseph de Baye.

L'ensemble est classé monument historique le 14 mai 1926 .

Description 
La nécropole de Coizard-Joches compte 37 hypogées, des monuments funéraires creusés dans la craie, à flanc de coteau, dont deux sont encore aujourd'hui accessibles. Jusqu'à environ , les habitants de la région y déposaient leurs morts, et les confiaient à la garde de déesses dont on retrouve trace sur les parois de l'un des hypogées.

L'authenticité des représentations figurant dans l'hypogée n°23 a été mise en cause dès sa découverte. Il est probable que le baron de Baye ou l'un des fouilleurs ait restauré une figuration existante mais très abîmée en s'inspirant de la figuration visible dans l'hypogée n°24.

Le mobilier funéraire est conservé au Musée d'Archéologie nationale, à Saint-Germain-en-Laye.

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Articles connexes 
 Culture de la céramique cordée.

Liens externes

Razet
Razet
Monument historique dans la Marne
Monument historique classé en 1926